Sodomka (Carrosserie Sodomka) — компания, занимавшаяся производством автомобильных кузовов. Основана Йозефом Содомкой () в городе Високе-Мито () в 1895 году, как каретная мастерская. С 1925 года предприятие переключилось на постройку заказных кузовов на шасси Laurin & Klement, Škoda, Aero, Praga, Tatra, Duesenberg, Mercedes и других автомобильных фирм. В 1932 году два изделия Содомки получили приз за элегантность на выставке в Брно, что немало способствовало популярности марки. Заказчиками фирмы были известные лица, в том числе Ян Верих и Гана Бенешова.

Во время Второй мировой войны компания строила грузовые, пассажирские и специальные кузова для военных целей. Производство легковых моделей возобновилось в 1944. После войны Sodomka была национализирована и стала частью предприятия Karosa.

Примечания

Литература 
 Jan Černý: Automobily Tatra s karoseriemi Sodomka, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2007, ISBN 978-80-239-9453-7
 Jan Černý: Automobily Aero s karoseriemi Sodomka, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2008, ISBN 978-80-254-2190-1
 Jan Černý: Autobusové karoserie Sodomka na podvozcích Tatra, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2008, ISBN 978-80-254-2189-5
 Jan Černý, Martin Štěpán: Automobily Praga s karoseriemi Sodomka, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2009, ISBN 978-80-254-4587-7
 Jan Tulis: Sodomka, Brno, Autoklub při pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně, 1990

Автомобилестроительные компании Чехии
Кузов
Дизайнеры